Вулиця Герцена — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається перетином з вул. Федорова та закінчується біля річки Сріблянка.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. - Черкаси, 2002. - 64 c.

Вулиці Сміли, названі на честь людей